A Tura Városi Sport Klub egy 1929-ben alapított magyar labdarúgóklub. Székhelye Turán található.

Sikerek 
NBIII
 Ezüstérmes: 2007-08
 Bronzérmes: 2005-06, 2008-09
Pest megyei labdarúgó-bajnokság (első osztály)
 Bajnok: 2001-02

Források
 A Tura Városi Sport Klub oldala a magyarfutball.hu-n

Pest megye labdarúgócsapatai
1929-ben alapított labdarúgócsapatok
Magyar labdarúgócsapatok